

Geografia 
 Microregione di Sobral – microregione dello Stato del Ceará in Brasile
 Sobral – comune del Brasile nello Stato del Ceará

Persone 
 Fernando Sobral – calciatore brasiliano
 Leila de Souza Sobral – ex cestista brasiliana
 Luísa Sobral – cantante, musicista e compositrice portoghese
 Marta de Souza Sobral – ex cestista brasiliana
 Renato Sobral – lottatore di arti marziali miste brasiliano
 Ricardo Cámara Sobral – allenatore di calcio a 5 ed ex giocatore di calcio a 5 brasiliano
 Salvador Sobral – cantante portoghese